Název Stružinec má více sídel:
 Stružinec, obec v okrese Semily
 Stružinec (Ždírec nad Doubravou), část města Ždírec nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 Stružinec (Jistebnice), část obce Jistebnice v okrese Tábor

Externí odkazy